Dor se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Menachem Dor
 Inka Dor